Audulf ist der Name folgender Herrschergestalten:

 Audulf von Friesland (6./7. Jh.), der älteste nachgewiesene Fürst in Friesland 
 Audulf (* um 760, † 818), Graf des Taubergaus und Präfekt Baierns